A 30 877-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

A csomópontnak az M31-esről Budapest felé vezető ága, mely végig szadai területen húzódik. Ott kezdődik, ahol az M31-es számozása, 12,4 kilométer megtétele után véget ér. Tesz egy hurkot, az M3-as mellé simul és áthalad a M31-es felüljárója alatt, utána beletorkollik a 30 878-as út, végül becsatlakozik az M3-asba. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint kereken 1 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30877
Szada
M3-as autópálya